Лапшинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Лапшинское сельское поселение — входит в Котовский район

Костромская область
 Лапшинское сельское поселение — входит в Вохомский район